Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier III, se dispute du 20 au .

Elena Dementieva remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Wozniacki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sorana Cîrstea et Marina Eraković.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Luxembourg
Tennis
Tennis en octobre 2008